Azacualpa är en ort i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de Santa Bárbara, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Tegucigalpa. Azacualpa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Azacualpa är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Azacualpa ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Cerro El Eslabón,  meter över havet,  km väster om Azacualpa. Runt Azacualpa är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Macuelizo,  km söder om Azacualpa. I omgivningarna runt Azacualpa växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Departamento de Santa Bárbara (departement)